Zugspitze steht für:
 Zugspitze, Berg in Deutschland und Österreich
 Zugspitze, in Fahrtrichtung vorderes Ende eines Zuges, siehe Zug (Schienenverkehr) #Zugspitze und Zugschluss
 (293809) Zugspitze, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch: